Ариэль — фильм 1988 года, Финляндия, режиссёр Аки Каурисмяки.
 Ариэль — российский фильм 1992 года по одноимённому роману Александра Беляева, режиссёр Евгений Котов.